Gem (gesneden edelsteen), een halfedelsteen met een gesneden decoratie
 Gem Archer (Colin Murray Archer, 1966), gitarist, onder andere van de Britse rockband Oasis
 -gem, een deel van veel plaatsnamen dat huis van betekent
 Gem Theater (Gem Variety Theater, The Gem), van 1876 tot 1899 een saloon van Al Swearengen in Deadwood (South Dakota)
 Gem, een figuur uit de Amerikaanse televisieserie Power Rangers
 Gem (mossen), een orgaan bij mossen, dat dient voor vegetatieve vermeerdering
 RhB Gem 4/4, een locomotief van de Rhätische Bahn

Afkortingen en acroniemen
 gemeente (gem.), zie gemeente (doorverwijspagina)
 gemiddeld of gemiddelde (gem.), zie ook rekenkundig gemiddelde of meetkundig gemiddelde
 Globaal Ecologisch Model.
 Tweelingen (sterrenbeeld)

Plaatsaanduidingen
 Gem (Kansas), een plaats in de Amerikaanse staat Kansas
 Gem Lake, een plaats in Ramsey County in de Amerikaanse staat Minnesota
 Gem County, een county in de Amerikaanse staat Idaho

Zie ook 
 GEM